Motrescu:
 Ilie Motrescu
 Vasile Motrescu

Nume de familie românești